— крупная железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Тосима в Токио. Была открыта 14 июня 2008 года. По состоянию на 2007 год станция являлась второй по загруженности в мире после станции Синдзюку. Станция является основным транспортным узлом для жилых районов, расположенных в северо-западном Токио. В окрестностях станции расположено множество торгово-развлекательных комплексов, магазинов, ресторанов, кинотеатров. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

JR East 
4 платформы островного типа и 8 путей.

Tobu 
3 платформы заливного типа и 3 пути.

Seibu 

4 платформы заливного типа и 4 пути.

Tokyo Metro

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|East Japan Railway Company

|-
!colspan=5|Seibu Railway

|-
!colspan=5|Tobu Railway

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

Ссылки 
 Карта станции JR
 Карта станции Seibu Railway 
 Tobu Railway: Станция Икэбукуро  
 Tokyo Metro: Станция Икэбукуро 
 East Japan Railway Company: Станция Икэбукуро 
 Seibu Railway: Станция Икэбукуро 

Железнодорожные станции, открытые в 1903 году